Fioravanti é uma empresa italiana de design automotivo fundada por Leonardo Fioravanti, designer que trabalho por vinte e quatro anos no estúdio Pininfarina, tendo participado de projetos como Ferrari Daytona, Ferrari Dino, Ferrari 512 Berlinetta Boxer, Ferrari 308 GTB e Ferrari 288 GTO.

Modelos conceituais 
 1994 Fioravanti SENSIVA
 1996 Fioravanti NYCE
 1996 Fioravanti FLAIR
 1998 Fioravanti F100
 2000 Fioravanti F100r
 2000 Fioravanti TRIS
 2001 Fioravanti LF (Alfa Romeo VOLA)
 2002 Fioravanti YAK
 2004 Fioravanti KYTE
 2005 Lancia KANDAHAR
 2006 Fioravanti SKILL
 2007 Fioravanti THALIA, green car
 2008 Fioravanti HIDRA
 2009 Fioravanti LF1
 2009 Fioravanti TRIS

Ligações externas 
 http://www.fioravanti.it

Fabricantes de automóveis da Itália